

Anno 
 555 o 555 a.C.

Codici 
 555 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Cracow-Fort Skala, di Cracovia, nel Voivodato della Piccola Polonia, regione polacca

Elettronica
 NE555 – circuito integrato contenente un multivibratore

Vela
 555 FIV (vela) – deriva utilizzata come scuola vela

Matematica 
 555 – numero